Бряза-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Бряза.
 Бряза-де-Сус () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративно підпорядковується місту Бряза.